Nairn peut faire référence à :

Patronyme 

  (1956–), journaliste d'investigation américain ;
  (1951–), ancien homme politique australien ;
  (1930–1983), critique architectural britannique ;
 James Nairn (1859–1904), peintre britannique ;
 Kristian Nairn (1975–), acteur et disc jockey ;
  (1959–), chef cuisinier britannique ;
 , enseignant bouddhiste et auteur sud-africain ;
  (1978–), actrice canadienne ;
  (1830–1888), homme d'affaires et homme politique ontarien ;
  (1932–2023), théoricien du nationalisme écossais ;
  (1878–1958), homme politique australien.

Toponyme

Canada 
 , communauté non incorporée ;
 , canton ontarien.

États-Unis 
 , communauté non constituée.

Royaume-Uni 
 Nairn, ville ;
 Comté de Nairn, aboli en 1975 ;
 Nairn, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 .

Autres 
 
 Lord Lieutenant de Nairn
 , personnage de la série de romans Sharpe ;
 Nairn MacEwan, joueur de rugby ;
  ;

 The Nairn Way (en français : La Route de Nairn), ancienen route de transport de la .

Notes